Dunajiw (ukrainisch ; russische Entsprechung Дунаев/Dunajew) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Dunajiw (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Dunajiw (Kremenez)